Günter Grell ist der Name folgender Personen:

* Günter Grell (Journalist) (1926–1952), deutscher Journalist, MdV
 Günter Grell (Politiker) (1926–1997), deutscher Politiker (SED)